Фандор:

 Фандор — согласно «Книге Урантии» огромная птица, использовавшаяся для пассажирских перелётов на Земле, но вымершая более 30 тысяч лет назад.
  Фандор — персонаж серии романов и фильмов «Фантомас»; журналист, роль которого в кино исполняли Жорж Мельхиор и Жан Маре.
 Fandor — американская служба просмотра фильмов по подписке и платформа для обмена видео в социальных сетях в 2011—2019 годы.

Примечания